Bájale al acoso fue una campaña creada en el marco del programa global “Quito, Ciudad Segura para Mujeres y Niñas”, implementada por la Alcaldía del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 2017, a través del Patronato San José bajo la presidencia Ad honorem de María Fernanda Pacheco. Se creó una plataforma gratuita de mensajería SMS, y que se encuentra activa en el 100% del sistema de transporte metropolitano (público) y convencional (privado) de Quito, la cual ha recibido más de 2.700 reportes de violencia sexual que han sido atendidos por un equipo de profesionales en áreas jurídica, psicológica, de seguridad y de trabajo social.

La transversalización de la perspectiva de género como política pública para erradicar la violencia de género contra las mujeres, ha posicionado a Quito desde 2017 como la única ciudad en el Ecuador en enfrentar esta problemática, a través de una serie de acciones interinstitucionales lideradas y coordinadas por la administración de Mauricio Rodas como burgomaestre.

María Fernanda Pacheco, quien administró la Unidad Patronato Municipal San Jose desde 14 de mayo de 2014 hasta 14 de mayo de 2019, reconoce que, gracias al apoyo y acompañamiento profesional de la brigada “Bájale al Acoso” se ha logrado judicializar 71 casos de acoso sexual y 21 de ellos han obtenido una sentencia con condenas que van de 1 a 9 años de prisión (actualizado a marzo de 2019).

En este contexto  en octubre del 2018, CNN en Español acompañó a un grupo de menores que luchan por el respeto a su cuerpo en los buses de transporte público en Quito, donde se concoció que la campaña “Bájale al Acoso” cuenta con herramientas tanto de prevención, como es el audio de respeto y convivencia que se activa dentro de la unidad de transporte al suceder un caso de acoso sexual; y herramientas de atención, como es la brigada de personal técnico especializado que atiende en las paradas y estaciones del sistema de transporte.

Para el 2014, 9 de cada 10 mujeres fueron víctimas de acoso en Quito. En este mismo año, un 56,9% de ellas declararon haber vivido casos de violencia sexual en medios de transporte público en algún momento de su vida. En el 2018 se reportó que un 22,4% de mujeres habían sido víctimas de violencia sexual en el transporte público durante el último año. como resultante, se evidencia una reducción de 34,5% de casos de violencia sexual, desde que se implementó la estrategia "Bájale al Acoso", impulsada por la Unidad Patronato Municipal San José. En cuanto a reconocimiento de la estrategia, el 79,8% de los usuarios del transporte público quiteño la reconoce, mientras que el 98,7% de los mismos, considera que la estrategia es beneficiosa para la comunidad.

Por otro lado, se ha logrado sensibilizar y capacitar a más de 8.800 personas sobre la prevención de la violencia y los protocolos de actuación. La estrategia ha sido reconocida a nivel internacional por el World Economic Forum (considerada en el top 20 de innovaciones sociales de 2017),,  y el Inter-American Development Bank BID, que integró a Quito en 2018 a la red de ciudades del que incluyen la perspectiva de género en el transporte público, iniciativa denominada TransportGenderLab. “Bájale al Acoso”  forma parte del diseño, planificación y construcción del Metro de Quito gracias a un trabajo conjunto entre el Patronato San José y el Banco Mundial.

La trascendencia de la estrategia “Bájale al Acoso”, le permitió al Patronato San José exponer los resultados positivos en diversos espacios internacionales, como la Cumbre Anual del Foro Internacional de Transporte, en Leipzig-Alemania, el Conversatorio Regional sobre Seguridad y Género en Buenos Aires, Argentina, y en este mismo país, en el Foro Internacional Idear Soluciones, en la ciudad de Mendoza.

Guaguas Con Voz 
Dentro de la estrategia "Bájale al Acoso", se ha implementado una estrategia integral denominada "Guaguas con Voz", enfocada en prevenir el abuso sexual infantil. Se basa en herramientas lúdicas cuyo objetivo es prevenir, educar y proteger a la niñez quiteña. El programa "Guaguas (niños en quichua) con Voz" nació ante las cifras alarmantes en el país sobre casos de abuso sexual en menores. Dentro de este proceso se han capacitado y beneficiado a 1.515 educadores, 44.060 niños y niñas, y más de 40.000 padres de familia o representantes.

Referencias 

Acoso sexual
Violencia contra las mujeres
Protestas feministas
Ecuador